Garcilaso de la Vega (1501 k.–1536) spanyol reneszánsz költő
 Garcilaso de la Vega (1539–1616) perui mesztic krónikás, "Az Inka"